Wehrens ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Wehrens (* 1934), deutscher EU-Beamter
 Jan Wehrens (* 1945), niederländischer Künstler